Dohna-Schlodien ist der Familienname folgender Personen aus dem Adelsgeschlecht Dohna:

 Adolf zu Dohna-Schlodien (1846–1905), Majoratsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Albrecht zu Dohna-Schlodien (1764–1813), preußischer Offizier
 Alexander Graf zu Dohna-Schlodien (1876–1944), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker der DVP
 Christoph I. zu Dohna-Schlodien (1665–1733), brandenburgisch-preußischer General und Diplomat
 Christoph II. von Dohna-Schlodien (1702–1762), preußischer General
 Emil zu Dohna-Schlodien (1805–1877), preußischer Generalleutnant
 Fabian zu Dohna-Schlodien (1802–1871), deutscher Verwaltungsbeamter und Gutsbesitzer
 Hermann von Dohna-Schlodien (1809–1872), preußischer Gutsbesitzer und nationalliberaler Politiker, siehe Hermann zu Dohna-Kotzenau
 Nikolaus Graf zu Dohna-Schlodien (1879–1956), deutscher Marineoffizier, Führer eines Freikorps und Schriftsteller
 Wilhelm zu Dohna-Schlodien (1841–1925), deutscher Großgrundbesitzer und Politiker in Schlesien
 Wilhelm Alexander von Dohna-Schlodien (1695–1749), königlich preußischer Generalleutnant